Raesfeld zu Ostendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Arnold von Raesfeld zu Ostendorf (1709–1747), Domherr in Münster und Osnabrück
 Johann Franz von Raesfeld zu Ostendorf († 1723), Domherr in Münster und Osnabrück